Witschi ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Witschi (1890–1971), Schweizer Zoologe
 Ernst Witschi (1881–1959), Schweizer Architekt, siehe Henauer und Witschi
 Kiliann Witschi (* 1985), Schweizer Fußballspieler
 Stefan Witschi (* 1957), Schweizer Schauspieler
 Werner Witschi (1906–1999), Schweizer Maler und Bildhauer